NGC 2064 (другое обозначение — LBN 1627) — отражательная туманность в созвездии Ориона, входящая в состав туманности M78. Открыта Генрихом Луи Д'Арре в 1864 году. Туманность подсвечивается звездой SSCV 111 спектрального класса B3V. Туманность испускает радиоволны, причём места их излучения не совпадают со звёздами.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2064
Орион (созвездие)
Отражательные туманности